Tanz steht für:
 Tanz, in der Regel auf Musik ausgeführte Körperbewegungen
 ein zum Tanzen geeignetes bzw. dafür komponiertes Musikstück, siehe Tanzmusik
 ein in Berlin erscheinendes Fachmagazin, siehe Tanz (Zeitschrift)
 ein Dorf in der Landgemeinde Lewin Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen, siehe Dańczów
 TanzZwang, ein Musikalbum von Peter Heppner aus dem Jahr 2018

Tanz ist der Familienname folgender Person:
 Sabine Tanz (* 1957), deutsche Mediävistin
 Peter Tanz (1938–2012), deutscher Pfarrer 

Der Tanz steht für Gemälde:
 in zwei Versionen von Henri Matisse, siehe Der Tanz (Gemälde)
 Der Tanz des Lebens, Edvard Munch

Tanzen steht neben der Ausübung von Tanz für:
 Dotera oder Tanzen, japanisches Wintergewand

Siehe auch:
 Tanzen (Special Olympics)

 Tänzer
 Tantzen